Triumph Trophy - moto prodotta dal 1991 al 1993
 Triumph Trophy SE - moto prodotta dal 2012 al 2017
 Triumph TR5 Trophy - moto prodotta dal 1949 al 1958
 Triumph TR6 Trophy - moto prodotta dal 1956 al 1973
 Triumph TR25W Trophy - moto prodotta dal 1968 al 1970